Bechis – cognome italiano

Persone
Camillo Bechis (1890-1969) – generale italiano
Eleonora Bechis (1974) – politica italiana
Franco Bechis (1962) – giornalista italiano
Marco Bechis (1955) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italo-cileno
Marta Bechis (1989) – pallavolista italiana

Altro
 Banda Bechis, nota anche come banda della Bolognina – gruppo criminale